Le terme maxi peut désigner plusieurs choses :
 Une abréviation courante de maximum (voir aussi max).
 Un maxi, en musique, est un format musical entre le single et l'album, également désigné sous le nom d'Extended play ou EP.
 Maxi, une chaîne de supermarchés québécois.
 Maxi, un personnage de jeu vidéo de la série Soul.
 Maxi, une chanteuse irlandaise, représentante de l'Irlande au Concours Eurovision de la chanson 1973.
 Maxi, un magazine féminin créé en 1986.
 Maxi, agence de voyages et de service a Oran Algérie 
 MAXI (acronyme de Monitor of All-sky X-ray Image), observatoire spatial installé sur une plateforme solidaire du module japonais Kibo de la Station spatiale internationale.
 MaXi, une série d'animation canadienne.

Voir aussi